Il doppio del Barcelona Ladies Open 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Arantxa Sánchez Vicario e Larisa Neiland erano le detentrici del titolo e hanno battuto in finale 7–5, 4–6, 7–5 Mariaan de Swardt e Iva Majoli.

Teste di serie
 Arantxa Sánchez Vicario /  Larisa Neiland (campionesse)
 Julie Halard /  Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Amanda Coetzer /  Inés Gorrochategui (quarti di finale)
 Patricia Tarabini /  Caroline Vis (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Barcelona Ladies Open 1995